Otto von Mähren ist der Name folgender Herrscher:
 Otto I. (Mähren) († 1087), mährischer Fürst
 Otto II. (Mähren) (um 1099–1126), Herzog von Olmütz und Brünn
 Otto III. (Mähren) (1122–1160), Herzog von Olmütz